Osoby o tym nazwisku:
 Chrisitne Gast – niemiecka lekkoatletka
 Gabriele Gast – zachodnioniemiecka politolog i urzędnik państwowy; agentka wschodnioniemieckiej Stasi

Inne:
 Karabin maszynowy Gast – dwulufowy niemiecki karabin maszynowy